Де́ннинг () — англоязычная фамилия и топоним.

Фамилия 
  (род. 1945) — американская специалистка по информационной безопасности, профессор .
  (род. 1941) — английский радиоведущий, преступник.
  (1904—1979) — английский адмирал Военной разведки, директор Управления военно-морской разведки (1960—1964).
  (род. 1942) — американский учёный-информатик, писатель.
 Деннинг, Ричард (1914—1998; наст. имя Луис Альберт Хендрик Деннингер-мл.) — американский актёр радио, кино и телевидения.
  (род. 1967) — английский писатель, дизайнер настольных игр.
  (1927—2005) — американский дизайнер интерьеров.
  (1899—1999) — английский юрист, барристер, королевский адвокат и судья, «» (1962—1982), тайный советник, барон, долгожитель.
 Деннинг, Трой (род. 1958) — американский писатель в жанре фэнтези и научной фантастики.
 Деннинг, Уильям Фредерик (1848—1931) — британский астроном-любитель.
 Деннинг, Элспет (род. 1956) — австралийская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 1988 года.

Топоним США 
 Деннинг — городок в Арканзасе.
  — городок в штате Нью-Йорк.

Кратеры 
 Деннинг — лунный кратер.
  — марсианский кратер.

См. также 
 Денинг
 Даннинг
 Деннингс